Petrovice ist der Name:

in Tschechien:
 einer Gemeinde im Okres Blansko, siehe Petrovice u Blanska
 einer Gemeinde im Okres Bruntál (Petersdorf), siehe Petrovice ve Slezsku
 einer Gemeinde im Okres Děčín (Peterswald), siehe Petrovice u Chabařovic
 einer Gemeinde im Okres Hradec Králové, siehe Petrovice u Nového Bydžova
 einer Gemeinde im Okres Karviná, siehe Petrovice u Karviné
 einer Gemeinde im Okres Klatovy, siehe Petrovice u Sušice
 einer Gemeinde im Okres Kutná Hora, siehe Petrovice I
 einer Gemeinde im Okres Kutná Hora, siehe Petrovice II
 einer Gemeinde im Okres Příbram, siehe Petrovice u Sedlčan
 einer Gemeinde im Okres Rakovník, siehe Petrovice u Rakovníka
 einer Gemeinde im Okres Třebíč, siehe Petrovice u Třebíče
 einer Gemeinde im Okres Znojmo, siehe Petrovice u Moravského Krumlova

 eines Ortsteils von Bystřice u Benešova, Okres Benešov
 eines Ortsteils von Humpolec, Okres Pelhřimov
 eines Ortsteils von Jablonné v Podještědí, Okres Liberec; siehe Petrovice (Jablonné v Podještědí) 
 eines Ortsteils von Malé Svatoňovice, Okres Trutnov
 eines Ortsteils von Měčín, Okres Klatovy
 eines Ortsteils von Miličín, Okres Benešov
 eines Ortsteils von Mladošovice, Okres České Budějovice
 eines Ortsteils von Nové Město na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou
 eines Ortsteils von Osek u Radomyšle, Okres Strakonice
 eines Ortsteils von Prag
 eines Ortsteils von Puklice, Okres Jihlava
 eines Ortsteils von Skorošice, Okres Jeseník
 einer Ansiedlung von Soběkury, Okres Plzeň-jih
 eines Ortsteils von Štoky, Okres Havlíčkův Brod
 eines Ortsteils von Týniště nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou
 eines Ortsteils von Újezd u Domažlic, Okres Domažlice
 eines Ortsteils von Velké Petrovice, Okres Náchod
 einer Ansiedlung von Záblatí u Prachatic, Okres Prachatice
 einer Ortswüstung in der Gemarkung České Křídlovice, Okres Znojmo

 České Petrovice (Böhmisch Petersdorf), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Hraničné Petrovice (Petersdorf), Gemeinde im Okres Olomouc
 Levínské Petrovice (Petrowitz), Ortsteil von Lovečkovice, Okres Litoměřice
 Nové Petrovice (Neupetrowitz), Ortsteil von Okříšky, Okres Trutnov
 Petrovice nad Úhlavou, Ortsteil von Janovice nad Úhlavou, Okres Klatovy
 Petrovice u Uhelné Příbramě, Ortsteil von Uhelná Příbram, Okres Havlíčkův Brod
 Stvolínecké Petrovice (Petersdorf), Ortsteil von Stvolínky, Okres Česká Lípa
 Velké Petrovice (Groß Petrowitz), Gemeinde im Okres Náchod

in der Slowakei:
 einer Gemeinde in der Nordslowakei, siehe Petrovice (Slowakei)

Siehe auch:
 Petrowitz